Sanitet kan henvise til flere ting: 
 Hygiejne er synonymt med sanitet 
 Sanitetstjenesten i forsvaret tager sig af syge og sårede soldater